Моза́ика:
 Мозаика — вид искусства
 Мозаика или паркет — математическая задача размещения многогранников на поверхности
 Мозаика — обучающий метод
 «Мозаика» — музыкальная группа
 Мозаика — игра-головоломка
 Мозаика (инструкция к игре) — советский короткометражный мультфильм
 Мозаика (мультфильм) — первый из четырёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 1
 Мозаика Пенроуза — общее название трёх типов непериодического разбиения плоскости
 Мозаика — художественный фильм 1949 года (США)
 Мозаика — название ряда болезней растений, которые приводят к нарушению пигментации листьев. При мозаике пожелтение затрагивает отдельные участки листьев. Причинами обычно является поражение вирусами, например, вирусом табачной мозаики
 Мозаика (сериал) — сериал 2018 года.